De Servische voetbalclub OFK Beograd speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt OFK Beograd

 De uitslag van de thuiswedstrijd in de Intertoto Cup 2003 tegen JK Trans Narva werd geannuleerd wegens een op het veld gegooide gasbom waardoor meerdere spelers van Trans Narva moesten uitvallen.

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Servië
Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië

OFK Beograd
OFK Beograd